Defecto puede referirse a:

Defecto: carencia o falta de las cualidades propias y naturales de una cosa

Derecho
Defecto (derecho). vicios que puede tener una cosa que es objeto de compraventa y que no son reconocibles en el examen de la cosa en el momento de la entrega.

Ciencia
Defecto cristalino: cualquier perturbación en la periodicidad de la red de un sólido cristalino.
Defecto Schottky: el que aparece en cerámica para mantener la electroneutralidad del materia.
Defecto de masa: en los núcleos atómicos es la diferencia entre su masa medida experimentalmente y la indicada por su número másico.
Defecto topológico: en matemáticas y física, es una solución homotópicamente distinta de la solución vacía.

Informática
Valor por defecto o configuración por defecto, configuración de fábrica, default configuration, etc.

Filosofía
Lógica por defecto: lógica no monotónica propuesta por Raymond Reiter.

Milicia
Defecto de la coraza: escotadura hecha en el peto y espaldar de la coraza para dejar al brazo la necesaria libertad de movimientos.

Biología
Red neuronal por defecto: conjunto de regiones del cerebro que colaboran entre sí
Enfermedad congénita: aquella que se manifiesta desde el nacimiento.